Siddington (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Siddington Cheshire
 Siddington (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Siddington Gloucestershire